Брежнева — женская форма русской фамилии Брежнев. 

 Известные носители 
 Брежнева, Виктория Петровна (1907—1995) — супруга Л. И. Брежнева.
 Брежнева, Вера (род. 1982) — российско-украинская певица, актриса, телеведущая.
 Брежнева, Галина Леонидовна (1929—1998) — дочь Л. И. Брежнева.